Avry ist ein Ortsname im Schweizer Kanton Freiburg:
 Avry, Gemeinde
 Avry-sur-Matran, Ort in der Gemeinde Avry
 Avry-devant-Pont, Ort in der Gemeinde Pont-en-Ogoz
 Villars-d’Avry, ehemalige Gemeinde